Ліга чемпіонів УЄФА 2002–2003 — 48-й турнір між найкращими клубами європейських країн і 11-й такий турнір у форматі Ліги чемпіонів УЄФА. Фінал відбувся 28 травня 2003 року на стадіоні «Олд Траффорд» в англійському Манчестері, де після нульової нічиєї в основний і додатковий час в серії післяматчевих пенальті «Мілан» здолав іншу італійську команду, «Ювентус». Вирішальний 11-метровий удар реалізував український нападник «россонері» Андрій Шевченко.

Кваліфікаційні раунди

Перший кваліфікаційний раунд 

|}

Другий кваліфікаційний раунд 

|}

1Гра проходила на Кіпрі, оскільки УЄФА наклала заборону на проведення міжнародних матчів в Ізраїлі.

Третій кваліфікаційний раунд 

|}

1Гра проходила в Болгарії, оскільки УЄФА наклала заборону на проведення міжнародних матчів в Ізраїлі.

Перший груповий етап 
До першого групового етапу, що складався з 8 груп по 4 команди в кожній, увійшли:
 16 переможців третього кваліфікаційного раунду
 10 чемпіонів країн, що посідають місця з 1 по 10 в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
 6 команд, що посіли 2 місце в країнах з 1 по 6 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Команди, що зайняли 1-2 місця у своїх групах, пройшли до другого групового етапу; команди з 3-іх місць у групах пройшли до третього раунду Кубка УЄФА.

Клуби «Базель», «Генк» та «Маккабі» (Хайфа) вперше в своїй історії стали учасниками групового етапу Ліги чемпіонів. При цьому остання команда стала першим представником Ізраїлю в історії групових етапів цього континентального турніру.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Другий груповий етап 
16 команд, що посіли 1-2 місця у своїх групах, було розподілено у чотири групи другого групового етапу. При цьому команди з однієї групи в першому раунді чи однієї країни не могли потрапити в одну групу в другому груповому раунді.

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}
* Попри те, що обидва клуби грають на одному стадіоні (Сан Сіро), але «Мілан» був формальним гостем у грі другого кола, тому пройшов до фіналу завдяки голу забитому у другому матчі за правилом голу на чужому полі.

Фінал

Бомбардири та асистенти
Найкращі бомбардири та асистенти Ліги чемпіонів УЄФА 2002–03 (без урахування кваліфікаційних раундів):

Бомбардири

Джерело: Top Scorers – Final – Wednesday 28 May 2003 (after matches)

Асистенти

Джерело: Top Assists – Final – Wednesday 28 May 2003 (after matches)

Див. також 
 Кубок УЄФА 2002—2003
 Кубок Інтертото 2002

Посилання 
 2002/03 Ліга чемпіонів УЄФА – всі матчі на сайті UEFA  
 Сезон 2002–03 на сайті UEFA 
 Змагання на rsssf.com  

2002-03